Касьянов день:
 Касьянов день — день народного календаря у славян.
 «Касьянов день» — фильм, посвящённый российскому политику Михаилу Касьянову.